La Cuesta kan syfta på följande platser:

Chile 

 Cuesta La Dormida, bergspass, Región de Valparaíso, Provincia de Marga Marga,

Mexiko 

 La Cuesta, Veracruz, ort, Camerino Z. Mendoza, 
 La Cuesta, Tabasco, ort, 
 La Cuesta, Guerrero, ort,

Spanien 

 La Cuesta (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Zierbena (kommunhuvudort), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar